Ramon Llull kan syfta på:

Personer
Raimundus Lullus (1235–1315/1316), medeltida författare från Mallorca

Organisationer
Fundació Ramon Llull – stiftelse med säte i Andorra
Institut Ramon Llull – kulturorganisation i Katalonien

Utmärkelser
Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull – katalanskt litteraturpris
Premis Ramon Llull (Ramon Llull-priserna) – baleariska förtjänstutmärkelser